Actualisme, actualiteitsprincipe of uniformitarianisme: geologische processen uniform zijn door de tijd heen, maar niet altijd in dezelfde mate
 Uniformitarianisme, een stroming binnen de geologie, ook actualisme genoemd
 Verbond van Actualisten, een Nederlandse fascistische partij in de jaren 1920